Sublime peut désigner :
 Le Sublime, un concept philosophique lié au Beau ;
 Un sublime, une catégorie d'ouvriers très qualifiés et aspirant à l'indépendance au , définis par Denis Poulot ;
 Un nombre sublime, en mathématiques, est un nombre dont  le nombre de ses diviseurs et la somme de ses diviseurs sont tous deux des nombres parfaits ;
 Une sublime est une bouteille de 150 litres ;
 sublime est un nom anciennement utilisé pour désigner le formol ;
 Sublime, un groupe de ska reggae ;
 Sublime, un parfum de Jean Patou, créé en 1992 ;
 John Sublime, personnage de fiction Marvel Comics ;
 « Sublime, forcément sublime Christine V. », un texte de Marguerite Duras paru en 1985 ;
 Sublime Text, un éditeur de texte ;
 Sublime, une station de radio néerlandaise diffusant du jazz créée en 2004.

Voir aussi 
 Sublimation, en psychologie ou en psychanalyse est la transposition d'une pulsion en un sentiment supérieur. Cette notion est fondamentale dans la psychanalyse de l'art ;